Боннэр (, нем. Bohner, Bonner) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Боннэр, Елена Георгиевна (1923—2011) — советский и российский общественный деятель, правозащитник, диссидент, публицист.
 Боннэр, Жан Жерар (1769—1816) — французский военачальник, бригадный генерал, одна из жертв Белого террора.